Termenul „Last Night” se poate referi la:

Last Night (1998) (Ultma noapte), film canadian
Last Night (film 2010), film nordamerican, în regia lui Massy Tadjedin, în rolurile principale: Keira Knightley și Eva Mendes